Дивизион 1 (D1) сезона 2017/18 — 44-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. Лионский «Олимпик» защитил прошлогодний титул чемпиона. Сезон начался 3 сентября 2017, завершился - 27 мая 2018. В турнире приняли участие 12 команд.

Новыми участниками Дивизиона 1 стали «Лилль» и «Флери 91».

По итогам сезона лигу покинули «Альби» и «Олимпик Марсель».

Клубы-участники

Календарь

Турнирная таблица 
Данные по состоянию на 27/05/2018

Статистика

Бомбардиры/Голевые передачи 
Источник: Голы Чемпионата Франции (Ж) 2017/18

Команда сезона 
В символическую команду года французского чемпионата сезона 2017/18 вошли семь игроков «Лиона» и по двое с «ПСЖ» и «Монпелье»:

Примечания 

2017 год в женском футболе
2017/2018